Le elezioni regionali in Spagna del 2016 si sono tenute il 25 settembre per il rinnovo delle assemblee parlamentari della Galizia e dei Paesi Baschi.

Risultati

Galizia

Paesi Baschi

Collegamenti esterni

2016
Spagna